Сенисате ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 58,38 км². Население — 1316 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Исидро Лабрадор и святая дева де лас Ньевес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web oficial de Cenizate

Муниципалитеты Альбасете